«Дом Сове́тов» () — станция метротрама в городе Кривой Рог. Открыта 13 февраля 1988 года. Принимает маршруты ,,.

Описание 

Конструктивно станция «Дом Советов» полностью повторяет соседнюю станцию «Проспект Металлургов»: «харьковская» односводчатая, два подземных вестибюля с выходами, служебные помещения и СТП в продолжении свода станции, круглые туннели с обеих сторон. Отличается она лишь отделкой: красный мрамор выбран основным отделочным материалом в нижней части путевой стены и на полу, свод выполнен из набора шестигранников, напоминающего пчелиные соты. Вдоль каждой путевой стены расположены по три мозаичных панно советской тематики.

Движение поездов на станции левостороннее — на перегоне «Мудрёная» — «Дом Советов» происходит пересечение туннелей в вертикальном сечении.

История 
Изначально, с 13 февраля 1988 года движение на станции было открыто в челночном режиме. Строительство станций «Проспект Металлургов» и «Кольцевая» задерживалось. Регулярное маршрутное движение осуществлялось на участке «Дзержинская» — «Площадь Труда». Было решено пустить два челночных трёхвагонных поезда по каждому пути для движения пассажиров с «Дзержинской» до «Дома Советов». В этом режиме станция работала чуть больше года.

С 2 мая 1989 года движение здесь стало транзитным — таким, каким оно является сейчас.

Объявление информатора 
 Обережно, двері зачиняються! Наступна станція «Будинок Рад»
 Станція «Будинок Рад»

Примечания

Ссылки 
 Криворожский метрополитен (метротрамвай). Станция Дом Советов.
 Станция «Дом Советов» на сайте «Мир метро»
 «Скоростной трамвай» (Кривой Рог) — Дом Советов

Станции Криворожского метротрамвая